Сент-Андре́-де-ла-Рош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 165 км на схід від Марселя, 5 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1900 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4469,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Андре-де-ла-Рош на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-де-ла-Рош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи